Hahnenbrunnen ist der Name von geographischen Objekten:

 Hahnenbrunnen (Landwehrsgraben), Quelle des Landwehrsgrabens auf der Stadtteilgemarkung von Mondfeld, Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hahnenbrunnen (Wachenheimer Bach), rechter Zufluss des Wachenheimer Bachs bei Pferchtal, Stadt Wachenheim an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz